I pliosauridi (Pliosauridae) sono un gruppo di rettili acquatici estinti, appartenenti ai plesiosauri. Vissero tra il Giurassico inferiore e il Cretaceo superiore (circa 200 - 90 milioni di anni fa) e i loro resti fossili sono stati ritrovati in Europa, Australia, Nordamerica, Sudamerica e forse Asia. Erano caratterizzati da un collo relativamente corto e da una grossa testa.

Evoluzione
La famiglia dei pliosauridi comprende numerose specie di plesiosauri che, soprattutto nelle forme più derivate, possedevano colli più corti di quelli dei tipici plesiosauri e teste allungate. Il collo dei tipici pliosauri comprendeva dalle 17 alle 20 vertebre cervicali; le forme più specializzate, note come Brachaucheniinae e a volte considerate una famiglia a sé stante, possedevano colli con solo 12 - 13 vertebre. I primi pliosauridi erano animali di dimensioni contenute (circa 2 - 3 metri di lunghezza) e dotati di colli ancora lunghi, come Attenborosaurus e Thalassiodracon. Successivamente, nel corso del Giurassico, i pliosauridi si evolvettero dando origine a forme dal collo più corto e dalla testa più allungata ma dalle mascelle gracili, come Anguanax e Hauffiosaurus. Nel Giurassico medio, più o meno contemporaneamente alla scomparsa dei plesiosauri primitivi (Rhomaleosauridae), apparvero i Thalassophonea ("assassini del mare"), che aumentarono considerevolmente le dimensioni fino a raggiungere taglie gigantesche, con forme come Liopleurodon, Simolestes e Pliosaurus. Nel corso del Cretaceo i pliosauridi andarono incontro a una drastica riduzione, e sopravvissero solo alcune forme (Brachaucheniinae) altamente specializzate che si estinsero verso la fine del Cretaceo, probabilmente sostituiti da equivalenti ecologici come i grandi mosasauri.

Classificazione
La famiglia Pliosauridae venne istituita da Harry Govier Seeley nel 1874, per includere i plesiosauri dal grande cranio come Pliosaurus. Per lungo tempo all'interno della famiglia Pliosauridae sono stati inclusi altri plesiosauri dal collo corto, come Rhomaleosaurus, Polycotylus e Leptocleidus; successivamente, molti di questi animali sono stati ascritti ad altre famiglie. La sottofamiglia Brachaucheniinae, comprendente forme macropredatrici come Brachauchenius, Megacephalosaurus, Kronosaurus e Makhaira, è a volte considerata separata dalla famiglia Pliosauridae, ma è più probabile che si sia originata da una forma affine a Pliosaurus.

Il clade Pliosauridae venne definito nel 2010 come "tutti i taxa più strettamente imparentati a Pliosaurus brachydeirus che a Leptocleidus superstes, Polycotylus latipinnis o Meyerasaurus victor" (Ketchum e Benson, 2010). In questo clade è contenuta anche la famiglia Brachauchenidae, che le moderne analisi cladistiche indicano come una sottofamiglia di pliosauridi. Il seguente cladogramma si basa su uno studio di Benson e Druckenmiller (2013).

Bibliografia
Gasparini, Zulma (2009). "A New Oxfordian Pliosaurid (Plesiosauria, Pliosauridae) in the Caribbean Seaway". Palaeontology 52 (3): 661–669. doi:10.1111/j.1475-4983.2009.00871.x.
Ketchum, H.F.; Benson, R.B.J. (2010). "Global interrelationships of Plesiosauria (Reptilia, Sauropterygia) and the pivotal role of taxon sampling in determining the outcome of phylogenetic analyses". Biological Reviews of the Cambridge Philosophical Society 85 (2): 361–392. doi:10.1111/j.1469-185X.2009.00107.x. PMID 20002391.
Ketchum, H.F.; Benson, R.B.J. (2011). "The cranial anatomy and taxonomy of Peloneustes philarchus (Sauropterygia, Pliosauridae) from the Peterborough Member (Callovian, Middle Jurassic) of the UK". Palaeontology 54 (3): 639–665. doi:10.1111/j.1475-4983.2011.01050.x.
Benson, R. B. J.; Druckenmiller, P. S. (2013). "Faunal turnover of marine tetrapods during the Jurassic-Cretaceous transition". Biological Reviews: n/a. doi:10.1111/brv.12038.

Collegamenti esterni 
 

Plesiosauri